Противолодочное оружие — оружие, предназначенное для поражения подводных лодок. 

 Глубинная бомба
 Ныряющий снаряд
 Противолодочная ракета (ПЛУР), напр. ASROC
 Противолодочный ракетный комплекс
 Противолодочная торпеда

Противолодочное оружие